

Ergebnisse des Damendoppels bei den Olympischen Sommerspielen 1996 im Badminton

1. Runde

Achtelfinale

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Bronze

Finale 

Damendoppel
Frauenbadmintonwettbewerb